Клець Володимир Павлович — заслужений донор України.
 Клець Іван Тарасович (* 1947) — заслужений художник України, член Спілки художників України.

Примітки